Nagykanizsa, plaats in Hongarije
 Tivadar Kanizsa, Hongaars waterpolospeler
 Gaetano Kanizsa, Italiaans psycholoog
 de Kanizsa-driehoek, optische illusie bedacht door Gaetano Kanizsa